A 25 602-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Heves megye székhelyén, Eger központi részén. Annak a körforgalmi jellegű csomópontnak az egyik, egyirányú átkötő útja, amely különszintű keresztezési, és egyben kapcsolódási lehetőséget biztosít a 25-ös főút és a 2504-es út között.

A 25 604-es útból ágazik ki a Ráckapu téren, a csomópontrendszer északi részén. Áthalad az itt felüljárón haladó 25-ös főút alatt, majd Budapest felé fordul. Ott találkozik a városközpont felől érkező 25 603-as úttal, egy kis szakaszon közös nyomvonalon haladnak, majd a 25 602-es ismét a felüljáró alá kanyarodik és a 25 604-esbe köt vissza, a csomópont déli részén.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a teljes hossza 170 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25602
25602